Newport Beach (Californie) : ville américaine de l'Orange County à 60 km au sud de Los Angeles
 Newport Beach : Série télévisée américaine (The O.C.) diffusée en France par France 2 et TF6

Homonymie